Ровенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ровенская волость (Ровенский уезд) — в составе Волынской губернии
 Ровенская волость (Острогожский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Ровенская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Ровенская волость (Холмский уезд) — в составе Псковской губернии
 Ровенская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии

 Ровенская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии